Ez a szócikk ismerteti a 2022-es Australian Open női páros mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a belga Elise Mertens és a fehérorosz Arina Szabalenka párosa. Szabalenka ebben az évben nem indult a páros versenyen, Mertens párja az orosz Veronyika Kugyermetova.

Az előzetes számítások szerint a világelsőségre az elért eredményétől függően Elise Mertens is esélyes volt, azonban Kateřina Siniaková – függetlenül Mertens eredményétől – már akkor is megőrizte volna az elsőségét, ha csak az elődöntőbe kerül. Mivel mindketten bejutottak az elődöntőbe, Siniaková maradt a világelső.

A győzelmet a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková páros szerezte meg, miután a döntőben 6–7(3), 6–4, 6–4 arányban legyőzte a kazah Anna Danilina és a brazil Beatriz Haddad Maia párosát.

A magyar versenyzők közül Bondár Anna az első tartalék volt, és visszalépést követően indulhatott el a párosok között is, a grúz Okszana Kalasnikova partnereként, és az első körön nem jutottak túl, mert vereséget szenvedtek a később döntőt játszó Anna Danilina–Beatriz Haddad Maia párostól.

Kiemelések

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla az eredményekkel

N2